Brasier steht für:
 Brasier, Marke der Société des Automobiles Brasier, französischer Automobilhersteller
 Chaigneau-Brasier, französischer Automobilhersteller
 Richard-Brasier, französischer Automobilhersteller
 Le Brasier (dt. Titel Höllenglut), Film (1991) von Eric Barbier

Brasier ist der Familienname folgender Personen:
 Brook Brasier (1879–1940), irischer Politiker, Mitglied im 7., 9. und 10. Dáil Éireann
 Martin Brasier (1947–2014), englischer Paläobiologe und Astrobiologe
 Theresa Mary Brasier, Geburtsname von Theresa May (* 1956), britische Politikerin, Premierministerin des Vereinigten Königreichs

Siehe auch:
 Brazier
 Brassière